Sarajewo steht für: 

Orte:
 Sarajevo, die Hauptstadt und Regierungssitz von Bosnien-Herzegowina
 Sarajewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Ihlnicken), Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen
 Sarajewo (Wologda, Wologda, Kubenskoje), Dorf in der Landgemeinde Kubenskoje im Rajon Wologda, Oblast Wologda
 Sarajewo (Wologda, Wologda, Maiski), Dorf in der Landgemeinde Maiski im Rajon Wologda, Oblast Wologda
 Sarajewo (Wraza), Dorf in der Oblast Wraza, Bulgarien

Filme:
 Sarajevo (gedreht 1955, u. a. mit Klaus Kinski und Erika Remberg)
 Das Attentat – Sarajevo 1914 (Fernsehfilm 2014 u. a. mit Florian Teichtmeister, Melika Foroutan und Heino Ferch)

Siehe auch:
 Attentat von Sarajevo